

Persone 

 Caterina I di Russia – consorte di Pietro il Grande
 Caterina II di Russia – zarina dal 1762 al 1796

Cinema 

 Caterina di Russia – film del 1963 di Umberto Lenzi

Televisione 

 Caterina di Russia – miniserie televisiva del 1996 di Marvin J. Chomsky